
Гус-Крик (, ) — гидроним и топоним США.

Гидроним США 
  — приток Снейка.
  — приток .
  — приток Потомака.

Топоним США 
  — город в Кентукки.
  — город в Южной Каролине.
  — парк штата в Северной Каролине.

Прочее 
  — нефтяное месторождение в Техасе.
  — тюрьма на Аляске.

См. также 
  — река, приток Потомака, ранее называлась Гус-Крик
  — река, впадает в залив  (Атлантический океан), ранее называлась Гус-Крик
  — американская рок-группа